Die Fußball-Oberliga Nord 1981/82 war die achte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Den Meistertitel sicherten sich die Amateure von Werder Bremen mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Arminia Hannover. Da die Bremer als Amateurmannschaft nicht aufstiegsberechtigt waren, nahm Vizemeister Hannover an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil, in der sie als Dritter der Nordgruppe den Aufstieg verpassten.

Meister Bremen nahm an der Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, wo sie im Finale gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren.

In die jeweiligen untergeordneten Verbandsligen stiegen Vorjahres-Aufsteiger SV Lurup und Vorjahres-Zweitligaabsteiger OSV Hannover ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der TSR Olympia Wilhelmshaven und der TuS Hessisch Oldendorf in die Oberliga Nord auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur 

1981
Fußballsaison 1981/82